Сен-Лора́н ( — Святой Лаврентий) — французские фамилия и топоним, происходящие от имени Лаврентия Римского.

Фамилия 
 Сен-Лоран, Доллар (1929—2015) — канадский хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Стэнли.
 Сен-Лоран, Ив (1936—2008) — французский модельер, сооснователь модного дома Yves Saint Laurent.
 «Сен-Лоран. Стиль — это я» — художественный фильм Бертрана Бонелло (Франция, 2014).
 «Ив Сен-Лоран» — художественный фильм Джалиля Леспера (Франция, 2014).
 Сен-Лоран, Луи (1882—1973) — 12-й премьер-министр Канады.
  (1886—1966) — супруга Луи Сен-Лорана.

Корабли 
 «Сен-Лоран» — тип эсминцев, выпускавшийся в Канаде в 1950—1957 годах.
  — американский фрегат, заложенный в 1826 году и построенный в 1848-м.
  — бригантина, построенная в Канаде в 1953 году.

Другое 
 Сен-Лоран — сорт винограда.
 «Сен-Лоран» (1886—1966) — АЭС во Франции, функционировавшая в 1969—1991 годах.

Топоним 
Канада
  — район Монреаля.
  — историческая часть Торонто.
 Бульвар Сен-Лоран — бульвар в центре Монреаля.
 Валле-дю-О-Сен-Лоран — область в Квебеке, входящая в территорию Монтережи.

Франция
 Сен-Лоран — коммуна в департаменте Арденны, регион Шампань — Арденны.
 Сен-Лоран — коммуна в департаменте Верхняя Гаронна, регион Юг — Пиренеи.
 Сен-Лоран — коммуна в департаменте Кот-д’Армор, регион Бретань.
 Сен-Лоран — коммуна в департаменте Крёз, регион Лимузен.
 Сен-Лоран — коммуна в департаменте Шер, регион Центр.
 Сен-Лоран-Бретань — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи, регион Аквитания.
 Сен-Лоран-де-Винь — коммуна в департаменте Дордонь, регион Аквитания.
 Сен-Лоран-де-Кондель — коммуна в департаменте Кальвадос, регион Нижняя Нормандия.
 Сен-Лоран-де-ла-Барьер — коммуна в департаменте Приморская Шаранта, регион Пуату — Шаранта, кантон Тонне-Бутон.
 Сен-Лоран-де-ла-Пре — коммуна в департаменте Приморская Шаранта, регион Пуату — Шаранта, кантон Рошфор-Север.
 Сен-Лоран-де-Нест — кантон в департаменте Верхние Пиренеи, регион Юг — Пиренеи.
 Сен-Лоран-де-Нест — коммуна в департаменте Верхние Пиренеи, регион Юг — Пиренеи.
 Сен-Лоран-дю-Марони — округ региона Французская Гвиана.
 Сен-Лоран-дю-Вар — коммуна в департаменте Приморские Альпы, регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сен-Лоран-дю-Мон — коммуна в департаменте Кальвадос, регион Нижняя Нормандия.
  — коммуна в департаменте Луар и Шер, регион Центр.
 Сен-Лоран-сюр-Мануар — коммуна в департаменте Дордонь, регион Аквитания.
 Сен-Лоран-сюр-Мер — коммуна в департаменте Кальвадос, регион Нижняя Нормандия.
 Сен-Лоран-сюр-Сон — коммуна в департаменте Эн, регион Рона — Альпы.
 Мениль-Сен-Лоран — коммуна в департаменте Эна, регион Пикардия.

См. также